Smith znamená anglicky kovář a dále může být:

příjmení
 Smith (příjmení)

hudba
 Smith (hudební skupina) – americká hudební skupina (1969–1971)
 Smith Cho – americká zpěvačka

fiktivní postavy
 Agent Smith – fiktivní postava z filmu Matrix
 John „Hannibal“ Smith – fiktivní postava ze seriálu A-Team
 Smithsovi – fiktivní rodina ze seriálu Americký táta
 Stan Smith
 Francine Smith
 Steve Smith
 Hayley Smith
 Roger 
 Winston Smith – hlavní postava antiutopie 1984 George Orwella

film
 Horses: Patti Smith and Her Band – americký koncertní film z roku 2018
 Smith (film, 1917)
 Smith (film, 1939)
 Smith! – americký westernový film z roku 1969
 Mr. & Mrs. Smith – americká akční komedie z roku 2005

televize
 Smith (seriál) – britský seriál z roku 1970
 Smith (seriál) – americký seriál z roku 2006
 The Smith Family – americký komediální seriál

jiné
 Smith (sopka) – aktivní sopka na Filipínách.
 1400 Smith Street – mrakodrap v texaském městě Houston
 Bobby Smith Trophy – kanadská hokejová cena
 Deaf Smith County – americký okres v Texasu
 Papyrus Edwina Smithe – lékařský text ze starověkého Egypta
 sklípkan Smithův – druh sklípkana rodu Brachypelma
 Smith College – ženská liberální umělecká univerziza
 Smith County – americké okresy
 Smith International – americká společnost poskytující služby v plynárenském a ropném průmyslu
 Smith Tower – mrakodrap v Seattlu
 Smith & Wesson – největší americký výrobce ručních palných zbraní
 Smith & Wesson Model 29 – revolver
 Smith & Wesson Model 617 – revolver
 Smith & Wesson 1006 – pistole
 Smith & Wesson M&P9 – samonabíjecí pistole
 Smith's Bank – britská banka 1658–1902
 Smith's Food and Drug – americký supermarket založený v roce 1911 v Brigham City, Utahu
 třída Smith – třída torpédoborců námořnictva Spojených států amerických
 želva Smithova – sladkovodní druh želvy obývající území jižní Asie